JLR steht für:
 Flughafen Jabalpur, indischer Flughafen (IATA-Code)
 Jaguar Land Rover, britischer Automobilhersteller
 Journal of Lipid Research, eine Fachzeitschrift der American Society for Biochemistry and Molecular Biology

Abkürzung